Willington José Ortiz (Tumaco, Nariño), futbolista i polític colombià.
 Willington (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.